Kabinett Braun bezeichnet folgende Staatsregierungen Preußens unter Otto Braun (SPD):
 Kabinett Braun I (1920–1921)
 Kabinett Braun II (1921–1925)
 Kabinett Braun III (1925–1933)